Salmela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anssi Salmela (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1884-1918), révolutionnaire communiste finlandais
 (né en 1958), patineur de vitesse finlandais
 (1892-1987), femme politique et auteure finlandaise
 (née en 1971), nageuse finlandaise en sprint
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois